Тео́рия До́у () — теория, описывающая поведение цен акций во времени. В основе теории лежит серия публикаций Чарльза Доу (Charles H. Dow, 1851—1902), американского журналиста, первого редактора газеты «Wall Street Journal» и одного из основателей компании «Dow Jones and Co». Уже после смерти Доу теория была разработана Уильямом Гамильтоном (William P. Hamilton), Робертом Ри (Robert Rhea) и Джорджем Шефером (George Schaefer) и названа как «теория Доу». Сам Доу этим термином не пользовался.

Теория Доу лежит в основе технического анализа.

Шесть постулатов теории

Существует три типа трендов 
Определение тренда, данное Доу, выглядит следующим образом: при восходящем (нисходящем) тренде каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего.

Согласно теории Доу, существуют три типа трендов: первичный (или долгосрочный), вторичный (или промежуточный) и малый (или краткосрочный).

Каждый первичный тренд имеет три фазы 
Теория Доу утверждает, что каждый первичный тренд состоит из трех фаз: фазы накопления, фазы участия и фазы реализации. Во время первой фазы наиболее проницательные инвесторы начинают скупать (распродавать) активы вопреки общему мнению рынка. Эта фаза не сопровождается сильными изменениями цены, поскольку количество таких инвесторов достаточно мало. В какой-то момент часть рынка улавливает новый тренд и за проницательными инвесторами начинают следовать активные трейдеры, использующие технический анализ. Эта фаза сопровождается сильным изменением цены. Во время третьей фазы новый тренд распознает весь рынок и начинается ажиотаж. В этот момент проницательные инвесторы начинают реализовывать прибыль и закрывать позиции.

Фондовый рынок учитывает все новости 
Цены акций быстро реагируют на любую новую информацию. Это относится не только к финансовым и экономическим показателям, но и к любой новости вообще. Данное утверждение теории Доу хорошо согласуется с гипотезой эффективности рынка.

Биржевые индексы должны быть согласованы 
Данное утверждение относится к промышленному индексу Доу Джонса и транспортному индексу Доу Джонса. Согласно теории Доу, текущий тренд и сигналы к смене тренда должны подтверждаться обоими индексами. При этом допускается некоторое расхождение во времени сигналов, то есть один из индексов может подать сигнал о смене тренда раньше другого.

Тренды подтверждаются объёмами торгов 
Доу считал, что для распознавания тренда необходимо учитывать объёмы торгов. Изменение цен акций при малом объёме торгов может быть объяснено множеством различных причин и не характеризует текущий тренд. Если же изменение цены произошло на фоне больших объёмов торгов, то это отражает «реальное мнение» рынка и характеризует развитие текущего тренда или формирование нового.

Тренды действуют до тех пор, пока не появится однозначный сигнал о прекращении 
Это утверждение следует понимать следующим образом: рынок имеет тенденцию к продолжению изменения цен, не соответствующего тренду, которое, в случае неуверенности, следует интерпретировать как временную корректировку, а не как смену тренда.

Критика теории 
Теорию Доу упрекают в том, что её сигналы приходят слишком поздно: сигнал к покупке возникает во второй фазе восходящей тенденции при прорыве уровня предыдущего промежуточного пика, при этом в среднем 20—25 % тенденции уже позади. В защиту теории Доу можно отметить, что она рассчитана на то, чтобы захватывать значительную среднюю часть самых важных движений рынка.

См. также 
 Промышленный индекс Доу Джонса
 Волновая теория Эллиотта

Примечания

Литература

Ссылки 
  Теория Чарльза Доу 
 Dow Jones News Corporation Company

Технический анализ